Кабударе () — город в Венесуэле, в штате Лара. Является административным центром . Население — 70 578 чел. (по переписи 2011 года).

Город основан в 1817 году.

Одной из главных достопримечательностей города является .

География 
Город Кабударе расположен на северо-западе страны. Входит в агломерацию Баркисимето.

Климат жаркий, тропический, сухой. Бо́льшая часть осадков выпадает с мая по июль.

Примечания

Ссылки 

Города Венесуэлы
Лара (штат Венесуэлы)